Mne Prisnilas' Osen (en russe Мне приснилась осень) est le troisième album de la chanteuse pop russe Alsou sorti en 2002. Certaines des chansons ont été incluses sur son album précédent.

Titre de l'album 
 Осень (Osen') 
 Когда любовь ко мне придет (Kogda Lyubov' Ko Mne Pridet) 
 Солнце и луна (Solntse I Luna) 
 День рождения любви (Den Rojdenya Lyubi) 
 Лунная тропа (Lunnaya Tropa) 
 Босиком (Bosikom) 
 Зимний сон (Zimniü Son) 
 Весна (Vesna) 
 Последний звонок (Posledniï Zvonok) 
 Глаза в глаза (Glaza V Glaza) 
 Мечты (Metchti) 
 Иногда (Inogda) 
 Свет в твоем окне (Svet V Tvoem Okne) 
 Вместе и навсегда (Vmeste I Navesgda)

Single de l'album 
 Осень (Osen') 

Album d'Alsou
Album musical sorti en 2002